Roberto Gómez puede hacer referencia a:

 Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), actor, guionista y productor mexicano, creador e intérprete de El Chavo del 8, entre otros.
 Roberto Gómez Fernández (1964-), productor, actor y comediante mexicano, hijo del anterior.
 Roberto Gómez Chaves, periodista deportivo español.
 Roberto Gómez Junco (1956-), futbolista, periodista y comentarista mexicano. 
 Roberto Gómez Pérez (1889-1956), agricultor y político radical chileno.
 Roberto Gómez Baca (1970-), abogado y político peruano.